Topeka ist

 der Name mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten
 Topeka (Indiana)
 Topeka (Illinois)
 Topeka, der Hauptstadt des Bundesstaates Kansas

 der Name eines Asteroiden: (54439) Topeka

 der Name des unterirdischen Ortes in dem Film A Boy and His Dog

 die Bezeichnung für einen Straßenbelag aus splittarmen Asphaltfeinbeton („Topeka-Decke“).